9 може мати такі значення:

 Цифра 9.
 9 — натуральне число дев’ять.
 9 рік до нашої ери
 9 рік нашої ери
 9-те тисячоліття до н. е. — проміжок з 9000 по 8001 рік до нашої ери.
 9-те тисячоліття — проміжок з 8001 по 9000 рік нашої ери.

Див. також 
 IX (значення)
 IX століття до н. е. — проміжок з 900 по 801 рік до нашої ери.
 IX століття — проміжок з 801 по 900 рік нашої ери.